Flavio Cobolli è il detentore del titolo.

Teste di serie 

  Tseng Chun-hsin
  Jozef Kovalík
  Ryan Peniston
  Sebastian Ofner

  Flavio Cobolli 
  Laurent Lokoli 
  Vít Kopřiva 
  Manuel Guinard

Qualificati

Wildcard 

  Duje Ajduković
  Mili Poljičak

  Dino Prižmić

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Falkensteiner Punta Skala Zadar Open 2023